

Бернув (Західнопоморське воєводство) () — село в гміні Ромбіно Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Бернув (Свентокшиське воєводство) () — село в гміні Ґоварчув Конецького повіту Свентокшиського воєводства